Рудольф Моссе (; 8 мая 1843, Грец, провинция Позен, Пруссия (ныне Гродзиск-Велькопольски, Польша) — 8 сентября 1920, Миттенвальде) — немецкий , , .

Биография 
Еврейского происхождения. Сын врача Маркуса Моссе. Начал свою карьеру в качестве работника в типографии «Ostdeutsche Zeitung».

Является инициатором первого бюро объявлений для газет, открывшего свои отделения во многих городах Германии, Австрии и Швейцарии. В 1872 году основал одну из самых больших в мире типографий и сделался издателем «Berliner Tageblatt», которая очень быстро стала одной из самых влиятельных столичных газет и рупором либеральной общественности, «Deutsche Montagsblatt»; «Berliner Morgenzeitung»; «Allgemeine Zeitung des Judenthums»; ежегодников: «Bäder Almanach», «Deutsches Reichsadressbuch»

В результате, Моссе фактически сосредоточил в своих руках целый ряд столичных и провинциальных немецких печатных органов.
Издательская империя Моссе насчитывала около 130 газет и журналов, а его состояние — свыше 40 миллионов марок.

Был известен как щедрый благотворитель. Искусством и предпринимательство медиа-магнат не ограничивался: он активно занимался в Берлине благотворительностью, например, основал фонд помощи берлинским сиротам и поддерживал образовательные проекты. В 1892 году основал Unterstützungskasse (Фонд поддержки) для рабочих своей типографии (свыше 500 человек), вложив в качестве основного капитала 100 тыс. немецких марок. В 1895 году передал один миллион марок для той же цели. Построил современную больницу в Греце, детский институт в Вильгельмсдорфе (близ Берлина) с основным капиталом в 3 млн немецких марок; широко поддерживал также ряд литературных и артистических предприятий.

В 1904 году, принадлежа к реформистскому лагерю и являясь представителем евреев Берлина, принимал участие в еврейской общественной жизни.

Один из самых богатых людей Пруссии на рубеже XIX—XX веков — издатель Рудольф Моссе — был страстным коллекционером предметов искусства, чьё собрание считалось одним из самых значительных в кайзеровской Германии. Для своей коллекции в 1885 году Моссе построил трехэтажный дворец в самом центре Берлина недалеко от Потсдамерплац. Любовался своими произведениями он не в гордом одиночестве — по предварительной записи посетить галерею мог любой желающий.

Почётный доктор Гейдельбергского университета.

Скончался от сердечного приступа в 1920 году. Похоронен на Еврейском кладбище Вайсензе

После прихода к власти национал-социалистов в 1933 году его коллекция была конфискована. В 2012 году в США был создан фонд Mosse Foundation, занимающийся вопросами реституций утраченных произведений искусства. Его основная задача — поиск разбросанных по всему миру предметов искусства из собрания берлинского «газетного короля».

Примечания

Ссылки 
 
 Rudolf Mosse
 Наследники Рудольфа Моссе требуют вернуть более 400 произведений

Коллекционеры искусства
Типографы Германии
Книгопечатники Германии
Почётные доктора Гейдельбергского университета
Похороненные на Еврейском кладбище (Берлин)